Cave canem puede referirse a:

 Cave canem, expresión latina.
 Cave canem, novela de Danila Comastri Montanari, publicada en 1993.
 Cave Canem, banda de rock española desaparecida en 2001.